Bole (China)
Bole (Engeland)
Böle (doorverwijspagina) (Zweden)
Bôle, Zwitserland
Bole (godheid)
Bole (muziek)